Landkreis Freiberg, een district in de Duitse deelstaat Saksen
Freiberg (stad), een plaats in de Duitse deelstaat Saksen
Freiberg am Neckar, een plaats in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg
Příbor (Duits: Freiberg), een stad in Tsjechië
Marcos Abraham Freiberg, Argentijns zoöloog (1911-1990)

Zie ook
Freiburg (doorverwijspagina)